LAcadémie des sciences, lettres et arts d'Alsace est une société savante fondée à Colmar en 1952 sous le nom d'Académie d'Alsace. Elle a pris son nom actuel en 2007.

Historique 
L'Académie des sciences, lettres et arts d'Alsace est l'héritière de la Société littéraire de Colmar fondée en 1760 par Théophile-Conrad Pfeffel, mais disparue en 1820. Toujours à Colmar, en 1801, la Société d'émulation des sciences, des belles lettres et des arts voit le jour.

L'Alsace, cédée à l'Empire allemand par le Traité de Francfort scellant la défaite française de la guerre 1870-1871, recouvrée par la France à l'issue de la Première Guerre mondiale, puis illégalement annexée par l'Allemagne nazie de 1940 à 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale a toujours su entretenir et promouvoir une vaste activité intellectuelle riche d'une tradition à la fois germanique et française.

Après 1945, de nouvelles sociétés savantes voient le jour en Alsace, notamment l'Académie des Marches de l’Est en 1950 à Strasbourg  (devenue en 2013 Académie Rhénane), puis l'Académie d'Alsace, à Colmar le . Elle est dirigée jusqu'à sa mort par René Spaeth (1890-1972) dit « René d'Alsace ».

L’éditeur Bernard Reumaux préside l’Académie d’Alsace depuis .

Objectifs de l'académie 
L'Académie d'Alsace se propose de fédérer toutes les activités intellectuelles de la province, tout en tenant à être l'interprète et le témoin des valeurs culturelles de la France. L'Académie comprend 4 sections : 
 Belles lettres, 
 Sciences de la nature, 
 Sciences de l'Homme, 
 Art et Artisanat d'art.

Prix décernés 
L'académie décerne chaque année des prix :
 Grand prix de l'Académie,
 Prix scientifique Alfred et Valentine Wallach,
 Prix de la décapole, attribué à l'auteur d'une œuvre consacrée à la Décapole (passé, présent ou futur) ou aux villes qui en faisaient partie.
 Prix Maurice Betz, qui couronne un écrivain d'Alsace pour l'ensemble de son œuvre.
 Prix de philosophie,
 Prix « jeunes talents »...

Notes et références

Annexes

Articles connexes 

 Colmar
 Histoire de l'Alsace
 Liste de sociétés savantes d'histoire et d'archéologie en France

Liens externes 
 
 

Alsace
Histoire de l'Alsace
Culture à Colmar
Organisme fondé en 1952